BlueBird Aero Systems — израильская компания, специализирующаяся в разработке и производстве тактических беспилотных систем (БПЛА).

Компания была создана в 2002 году. Штаб-квартира компании находится в промышленной зоне мошава Кадима (Центральный округ Израиля)

Продукция 

 Blueye 

 Boomerang 

 MicroB 

 SpyLite 

 Приборы для БПЛА 

 Семейство наземных станций контроля для всех БПЛА компании Bluebird

См. также 
 Израильские БПЛА

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Военно-промышленные компании Израиля